A ilha do Coqueiro Só é uma ilha fluviomarinha localizada na lagoa Mundaú, litoral brasileiro do estado de Alagoas. Faz parte de um arquipélago com oito outras ilhas localizadas na mesma laguna. Detém esse nome porque em 1989 uma enchente devastou a ilha e só sobreviveu um coqueiro apenas.

Ligações externas 
Passeio na Lagoa de Mundaú – Overmundo

Coqueiro So